Tambora bezeichnet:

 Tambora, Vulkan auf der indonesischen Insel Sumbawa
 Tambora-Kultur, Kultur am Fuße des Vulkans
 Tambora (Sprache), Sprache der Kultur
 Tambora (Musikinstrument), Musikinstrument
 eine perkussive Gitarren-Anschlagstechnik, siehe Gitarre#Techniken der Anschlagshand